Gradovi u Rumunjskoj:
 Almaş (Arad, Rumunjska), županija Arad

Rijeke u Rumunjskoj:
 Almaş (pritoka Bistriţe), pritoka rijeke Bistriţa
 Almaş (pritoka Crişul Alba), pritoka rijeke Crişul Alb
 Almaş (pritoka Drauţa), pritoka rijeke Drauţ
 Almaş (pritoka Mureşa), pritoka rijeke Mureş
 Almaş (pritoka Someşa), pritoka rijeke Someş
 Almaş (pritoka Turie), pritoka rijeke Turia
 Almaş (pritoka Valea Crişuluia), pritoka rijeke Valea Crişului

Vidi i:
 Almaşu, županija Sălaj, Rumunjska